Billy Jennings puede referirse a:

 Billy Jennings, (1893 – 1968), futbolista galés.
 Billy Jennings, (1952 – ), futbolista inglés.